W Polsce 
 Linów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń 
 Linów – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Linów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost
 Linów – dawna gromada

Zobacz też: Linowo, Linów-Dolina, Linów-Góry, Linów-Kolonia,